|-
| 189101 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189102 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189103 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189104 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189105 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189106 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189107 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189108 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189109 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189110 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189111 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189112 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189113 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189114 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189115 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189116 - ||  || 19 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189117 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189118 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189119 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189120 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189121 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189122 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189123 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189124 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189125 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189126 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189127 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189128 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189129 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189130 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189131 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189132 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189133 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189134 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189135 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189136 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189137 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189138 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189139 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189140 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189141 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189142 - ||  || 21 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189143 - ||  || 2 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 189144 - ||  || 12 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189145 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 189146 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189147 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189148 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189149 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189150 - ||  || 20 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189151 - ||  || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189152 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189153 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189154 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189155 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189156 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189157 - ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189158 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189159 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189160 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189161 - ||  || 17 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189162 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189163 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189164 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189165 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189166 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189167 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189168 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189169 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189170 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189171 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189172 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189173 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189174 - ||  || 5 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 189175 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189176 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189177 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189178 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189179 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189180 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Eskridge || Eskridge
|-
| 189181 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189182 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189183 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189184 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189185 - ||  || 1 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189186 - ||  || 9 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189187 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189188 Floraliën ||  || 27 martie 2003 ||  || 
|-
| 189189 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189190 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189191 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189192 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189193 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189194 - ||  || 1 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 189195 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189196 - ||  || 21 august 2003 ||  || 
|-
| 189197 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189198 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189199 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189200 - ||  || 4 septembrie 2003 || Reedy Creek || 
|-